Сан-Бенту (, «святий Бенедикт») — португальська власна назва.

Топоніми

Віла-Нова-де-Сан-Бенту — парафія.